Desa Wanakerta kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wanakerta (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,81, long 108,04), 
 Desa Wanakerta (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,45, long 107,47), 
 Desa Wanakerta (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,38, long 107,24), 
 Desa Wanakerta (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,49, long 107,68), 
 Desa Wanakerta (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar